Асбах:

 Асбах — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. Входит в состав района Нойвид.
 Асбах — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. Входит в состав района Биркенфельд.
 Асбах Уралт — торговый знак старейшего немецкого виноградного бренди, названного по имени владельца фирмы Гюго Асбаха.
 Асбах-Бойменхайм — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Асбах-Зикенберг — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.